Eastover ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eastover (North Carolina)
 Eastover (South Carolina)
 Eastover (Virginia)
 Eastover Gardens (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastover (Manalapan), in Manalapan, Florida, ID-Nr. 02001694